Benoît Schneckenburger (1971), essayiste et militant politique français.
 Daniela Schneckenburger (née en 1960), femme politique allemande,
 Manfred Schneckenburger (1938–2019), historien d'art allemand,
 Matthias Schneckenburger (1804-1848), théologien évangélique allemand, frère de Max Schneckenburger,
 Max Schneckenburger (1819-1849), poète allemand, frère de Matthias Schneckenburger,
 Wilhelm Schneckenburger (1891-1944), général d'infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Schneckenbusch
 Schneckenhausen